I13 eller I 13 eller I-13 kan syfta på:

I 13 – en benämning på ett regemente i Falun (1816–2000, 2021–) se Dalregementet 
I13 (handelsplats) – en handelsplats i Falun.